El estrangulador de Boston puede referirse:
al sobrenombre de Albert DeSalvo (1931-1973), asesino en serie norteamericano.
a El estrangulador de Boston (1968),  película de Richard Fleischer.